311 (nombre)
Années 311 et 

311 (groupe)
Trois cent onze est aussi un terme utilisé par les néonazis signifiant Ku Klux Klan (K est la  de l'alphabet, et le Ku Klux Klan est souvent abrégé en KKK ou 3K, d'où 311).

Homonymie de nombre